

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Czyżkówko – część miasta Bydgoszcz
 Czyżkówko – część wsi Czyżkowo w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Lipka